Macuco puede referirse a:

 Macuco o Tinamú macuco (Tinamus solitarius), una especie de ave terrestre de la familia Tinamidae.
 Macuco, municipio del Estado de Río de Janeiro, Brasil. 
 Macuco, una vereda del municipio de San Luis de Palenque, en Casanare, Colombia.
 Sendero Macuco: uno de los senderos del parque nacional Iguazú, en Argentina.
 El nombre común de la planta Conopodium subcarneum.